Sanzoles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanzoles (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Sanzoles (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar